Dendi – przedkolonialne państwo w Afryce Zachodniej
 Dendi – grupa etniczna w Beninie i Nigrze
 język dendi